2 miejscowości w Polsce: 
 Żegocin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów 
 Żegocin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Czermin